Znamení může být:

 Cullenovo znamení – počáteční příznak akutní panktreatitidy.
 Dobrá znamení – (Good Omens) je humoristický fantasy román od Terrym Pratchetta a Neila Gaimana.
 Goodellovo znamení – jedna z pravděpodobných známek těhotenství.

 Greyovo–Turnerovo znamení – počáteční příznak akutní panktreatitidy. 
 Chadwickovo znamení – (Chadwick's sign) je změn barvy děložního hrdla, pochvy a stydkých pysků v důsledku překrvení. 
 Kainovo znamení – román gruzínského spisovatele Othara Čiladze. 
 Mayská denní znamení – (náhual) jsou názvy dnů v mayském kalendáři. 
 Mluvící znamení – heraldický znak. 
 Notářské znamení – značka veřejného notáře. 
 Ohnivé znamení – antologie českých povídek a komiksů. 
 Prehnovo znamení – (Prehn's sign) je lékařský diagnostický indikátor testikulární bolesti. 
 Ve znamení Merkura – seriál Československé televize z roku 1978. 
 Ve znamení Monte Christa – francouzský dobrodružný film z roku 1968. 
 Znamení Athény (kniha) –  (The Mark of Athena) díl knižní fantasy série Bohové Olympu od Ricka Riordana.
 Znamení koně – seriál České televize a zlínských ateliérů o rodinných poměrech na dvou statcích.
 Znamení kříže – rituál věřícího v katolicismu a pravoslaví.
 Znamení kříže (drama) – (La Devoción de la Cruz) je barokní drama od Pedro Calderón de la Barca.
 Znamení moci – básnická skladba Jana Zahradníčka z roku 1951.
 Znamení o změně směru jízdy – signál účastníka provozu při odbočování.
 Znamení run – (Runemarks) je díl knižní fantasy série od Joanne Harrisové.
 Znamení zla – aspekty magie používané ve světě Harryho Pottera.
 Znamení zvířetníku – myšlený pás ±8° na nebeské sféře symetricky podél ekliptiky.
 Znamení (Antonín Gavlas) – skulptura, Ostrava, Česko.
 Znamení (Božena Němcová) – dílo spisovatelky Boženy Němcové.